Ian David John Dunn (Great Harwood, 27 de dezembro de 1979) é um futebolista inglês.

Jogou no Blackburn Rovers de 1997 até 2003, se transferiu para o Birmingham City e ficou até 2007. Neste mesmo ano voltou para o primeiro clube que o revelou, o Blackburn.

Dunn, David
Futebolistas do Blackburn Rovers F.C.